Джеф Джордж (родился в 1967 году) — профессиональный игрок в американский футбол, на позиции квотербека. Дебютировал в Национальной футбольной лиге в 1990 году. Выступал за команды «Индианаполис Колтс», «Атланта Фалконс», «Окленд Рэйдерс», «Миннесота Вайкингс», «Вашингтон Рэдскинз».

Статистика 
 Зав = Завершённые пасы; Поп = Попыток; %Зав = Процент завершённых пасов; Я/П = Ярдов за одну попытку; ТД-п = Тачдаун-пасов; Пер = Перехватов; ТД = Тачдаунов.

Игроки в американский футбол США
Игроки «Индианаполис Колтс»
Игроки «Атланта Фэлконс»
Игроки «Окленд Рэйдерс»
Игроки «Миннесота Вайкингс»
Игроки «Вашингтон Редскинз»